Сонода — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сонода, Исаму (род. 1946) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Сонода, Рюдзи (1973) — японский дзюдоист.
 Сонода, Такахиро (1928—2004) — японский пианист.
 Сонода Ясуката (1850—1924) — японский государственный деятель.